Kertész Iván (1930–2014) zenekritikus, rádiós személyiség, újságíró
 Kertész Iván (1940) fizikus
 Kertész Iván táncdalénekes